Pound, Ezra, poeta i eseista
 Pound, Roscoe (1870-1964), amerykański badacz prawa, twórca socjologicznej jurysprudencji
angielska nazwa funta

Miejscowości w USA:
 Pound – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Wise
 Pound – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette
 Pound – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette

Gminy w USA:
 Pound (ang. Pound Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marinette